Petrozza ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Petrozza (* 1970), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Mille Petrozza (* 1967), deutscher Musiker